Andwakia är ett släkte av koralldjur. Andwakia ingår i familjen Andwakiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Andwakia